Чурук-Су (притока Качі) — річка в Криму
 Чурюк-Су, Гассан-Бай, Малий Андаль, Малий Індол, Серен-Су, Чорох-Су, Чурук-Су, Ширін-Су — річка, що утворюється при злитті Старокримської р. зліва і Монастирської балки праворуч поблизу сх. окраїни Старого Криму; впадає в солончак біля Сиваша (тюрк. чюрюк — «гнилий, смердючий»)